Saddle Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Saddle Island (Arizona)
 Saddle Island (Maine)
 Saddle Island (Nevada)
 Saddle Island (Oklahoma)

zur Antarktis gehörend:
 Saddle Island (Südliche Orkneyinseln)

in Australien:
 Saddle Island (Western Australia)

zu Kanada gehörend:
 Saddle Island (Neufundland und Labrador)

im Südatlantik:
 Saddle Island (Südgeorgien)